La découverte d'Érichthonios est un motif de la peinture mythologique, traité notamment dans :
 Érichthonios découvert par les filles de Cécrops de Pierre Paul Rubens (v. 1616) ;
 Les Filles de Cécrops découvrant l'enfant Érichthonios de Jacob Jordaens (1617) ;
 La Découverte d'Érichthonios de Rubens (v. 1632-1633) ;
 La Découverte d'Érichthonios par les filles de Cécrops de Willem van Herp (v. 1650).

Voir aussi